Яры́гин — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители
 Ярыгин, Алексей Евгеньевич (род. 1969) — российский художник.
 Ярыгин, Андрей Васильевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Ярыгин, Виктор Вениаминович (1952—2010) — советский и российский футбольный арбитр.
 
 Ярыгин, Ефим Денисович (1901—?) — советский украинский партийный и государственный деятель.
 
 Ярыгин, Илья Георгиевич (1893—1938) — 2-й секретарь Воронежского обкома.
 Ярыгин, Константин Никитич (род. 1948) — советский и российский учёный-биохимик.
 Ярыгин, Никита Еремеевич (1917—2004) — советский патоморфолог, ректор Ярославского медицинского института (1955—1968).
 Ярыгин, Николай Владимирович (род. 1971) — российский травматолог-ортопед.
 Ярыгин, Тимофей Никитич (1871—?) — крестьянин, член IV Государственной думы.
 Женщины

См. также 
 Пистолет Ярыгина — российский самозарядный пистолет.